Schieritz steht für:

 Schieritz (Diera-Zehren), Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren im Landkreis Meißen, Sachsen

Schieritz ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Schieritz (* 1974), deutscher Journalist
 Max Schieritz (1905–1996), deutscher Politiker (SPD)